Kwok ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Kwok (* 1965), chinesischer Sänger, Tänzer und Schauspieler
 Albert Kwok (1921–1944), Guerillaführer
 Dontae Richards-Kwok (* 1989), kanadischer Sprinter
 Fabian Kwok (* 1989), singapurischer Fußballspieler

 Kwok Ho Ting (* 1988), chinesischer Radrennfahrer aus Hongkong
 Kenix Kwok (* 1969), Schauspielerin, Sängerin und Model aus Hongkong
 Kenny Kwok (* 1968), hongkong-chinesischer Poolbillard- und Snookerspieler
 Raymond Kwok (* 1952), chinesischer Unternehmer
 Kwok Siu Ting (* 1982), Fußballspieler für Macau
 Thomas Kwok (* 1951), chinesischer Unternehmer
 Walter Kwok (1950–2018), chinesischer Unternehmer